2 miejscowości w Polsce:
 Tuszyny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Tuszyny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świekatowo